Austria:
 Bad Schwanberg – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Deutschlandsberg

Inne:
 Schwanberg – ród

Zobacz też:
 Schwaneberg
 Schwanenberg